Miejscowości w USA:
 Beecher – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Beecher – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Beecher – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Beecher (ang. Beecher Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette